Zindler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zindler (* 1965), deutscher Fußballspieler 
 Erwin Zindler (1895–1964), deutscher Lehrer, Schulleiter, Politischer Leiter in der NSDAP, kommissarischer Leiter des Gauamtes des NSLB sowie Offizier und Schriftsteller
 Konrad Zindler (1866–1934), österreichischer Mathematiker
 Martin Zindler (1920–2020), deutscher Mediziner
 Max Zindler (1852–1908), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Petra Zindler (* 1966), deutsche Schwimmerin
 Regina Zindler, Klägerin eines Nachbarschaftsstreits, der die Vorlage zu Stefan Raabs Maschen-Draht-Zaun war

Siehe auch:
 Haus Zindler